El término DRK puede referirse:

 Cruz Roja Alemana, o Deutsches Rotes Kreuz;
 Aeropuerto de Drake Bay (Código IATA: DRK), en Costa Rica.